Abbazia di San Caprasio ad Aulla (Italia
 Chiesa di San Caprasio a Santa Cruz de la Serós (Spagna)